Annales Laurissenses steht für:

 Annales Laurissenses minores, historiographische Texte aus dem Kloster Lorsch zu den Jahren 680 bis 817, siehe Kleine Lorscher Frankenchronik
 Annales Laurissenses maiores, Auflistung von Ereignissen im Fränkischen Reich zu den Jahren 741 bis 829, siehe Annales regni Francorum

Siehe auch:
 Lorscher Annalen, Jahresberichte aus dem Fränkischen Reich zu den Jahren 703 bis 803
 Fragmentum chesnii, Geschichte des Frankenreichs von 768 bis 790